Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Muchin − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Jurij Muchin − rosyjski dziennikarz i publicysta
 Lew Muchin − radziecki bokser, olimpijczyk
 Nikołaj Muchin − rosyjski lekarz